Ля́мница — деревня в составе Вишовского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Пряльня, Мостище, Рафолово, Павлинка.

Достопримечательность 

 Городище (VI в. до н. э. - V в. н. э.). Историко-культурная ценность расположена на юго-западной окраине деревни, на левом берегу реки Лямничанка

См. также 
 Вишовский сельсовет
 Белыничский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь

Населённые пункты Белыничского района